Галицько-Волинська держава
 Гвинтовий вибійний двигун